Ältasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ältasjön, Halland, sjö i Halmstads kommun,  (29,9 ha)
Ältasjön, Småland, sjö i Ljungby kommun,  (25,4 ha)
Ältasjön, Södermanland, sjö i Nacka kommun,  (69 ha)

Se även
Ältsjön
Älten

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn